Zelaira es una empresa de Irún (Provincia de Guipúzcoa), que explota el hipermercado de la cadena Alcampo situado en el Centro Comercial Txingudi de dicha localidad.

Historia 

La sociedad Zelaira fue creada en San Sebastián el 1 de junio de 1995 teniendo como objeto social la construcción, instalación y explotación de centros comerciales, hipermercados, etc. Fue fundada como una sociedad filial del grupo de distribución francés Auchan, que opera en España con diversas empresas filiales, siendo la más conocida de ellas la cadena de hipermercados Alcampo. El origen de Zelaira fue la promoción y construcción de un nuevo centro comercial, el Centro Comercial Txingudi, situado en Irún (Guipúzcoa). El núcleo de dicho centro comercial es precisamente el hipermercado que explota Zelaira bajo la marca Alcampo.

El centro comercial Txingudi fue inaugurado en noviembre de 1997, siendo su hipermercado de Alcampo el segundo de la marca en el País Vasco, ya que Auchan había adquirido unos meses antes de la inauguración de Txingudi el hipermercado del Centro Comercial Mamut en Oyarzun (Guipúzcoa).

Aunque el hipermercado Alcampo-Txingudi opera bajo la marca Alcampo y funciona a casi todos los efectos como un hipermercado más de la cadena; a nivel societario forma una empresa independiente que no está integrada en la filial Alcampo de Auchan y que cuenta con sus propias cuentas de resultados. 

La revista Actualidad Económica lleva incluyendo en los últimos años a Zelaira en su clasificación de las mayores 5000 empresas españolas, habiendo oscilando en dicha lista en los últimos 5 años entre los puestos 1575 (2007) y 1930 (2009).
 
La empresa tiene como accionista en un 100% a otra sociedad denominada Sociedad Hispánica de Desarrollos, que pertenece a su vez al grupo matriz de origen francés Auchan en un 99,99%. Aunque la actividad de Zelaira se desarrolla en su totalidad en Irún, la empresa mantiene su sede social en San Sebastián desde su fundación.

Zelaira cuenta con unos 250 trabajadores en plantilla.

La expresión Zelaira proviene del euskera y se traduce en español como al campo.

El Parque Comercial Txingudi está emplazado en el término municipal de Irún al borde de la autopista AP-8 (Bilbao-Behobia). Da servicio principalmente a vecinos de la comarca de Bidasoa-Txingudi. Es muy habitual la presencia de clientes procedentes de Francia que se acercan a este hipermercado (el primero que se encuentra tras atravesar la frontera) a comprar principalmente alcohol, que debido a una más baja tasa de impuestos en España resulta mucho más barato en este país que en Francia.

Enlaces externos 

Sentencia 107/10 del Juzgado 2 de San Sebastián

Referencias 

Empresas del País Vasco
Irún
Distribución comercial